Saralegui puede referirse a:

 Saralegui (apellido), apellido español de origen vasco.
 Hildelisa Saralegui Boza, botánica cubana.